Pieczonka ist der Familienname folgender Personen:

Adrianne Pieczonka (* 1963), kanadische Opernsängerin (Sopran)
Katrin Pieczonka (* 1972), deutsche Malerin